Серия B 1947/1948 () — 16-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 1947 года и закончился 20 июня 1948 года. В чемпионате приняли участие 54 команды.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа C

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1947/48 на legaserieb.it
 Серия B 1947/48 на rsssf.com

1947/1948
Футбол в Италии в 1947 году
Футбол в Италии в 1948 году